Gorgas ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Gorgas († 1945), deutscher Baumeister, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Haselhorst #Gorgasring
 Edgar Gorgas (1928–2019), deutscher Boxer
 William C. Gorgas (1854–1920), Surgeon General der US Army und Gelbfieber-Forscher